Renker ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Renker (1931–2013), deutscher Theologe, katholischer Geistlicher, Alttestamentler, Religionslehrer, Militärseelsorger 
 Armin Renker (1891–1961), deutscher Papierfabrikant, Papierhistoriker, Bibliophiler, Publizist
 Felix Renker (1867–1935), deutscher Bühnenautor
 Gustav Renker  (1889–1967), österreichisch-schweizerischer Journalist und Schriftsteller
 Joseph Renker  (1933–2018), deutscher Theologe, katholischer Geistlicher, Religionspädagoge

Siehe auch:
 Rengger